Middagsfjall kan syfta på tre olika berg på Färöarna:
  Middagsfjall, Kunoy
  Middagsfjall, Eysturoy
  Middagsfjall, Vágar